Perales steht für:

 Perales (Palencia), eine Gemeinde in der Provinz Palencia, Spanien
 Río Perales, spanischer Nebenfluss des Alberche

Perales ist der Familienname folgender Personen:

 José Luis Perales (* 1945), spanischer Sänger, Songschreiber und Komponist